Cais do Sodré è il nome di una sezione dell'area rivierasca di Lisbona compresa approssimativamente tra Largo do Corpo Santo e Praça de São Paulo. Questo toponimo viene inoltre utilizzato per indicare:

 la stazione di Lisbona Cais do Sodré, servita dalla Ferrovia di Cascais
 il terminal fluviale Cais do Sodré, servito dalla Transtejo & Soflusa, che collega Lisbona alle località di Cacilhas, Seixal e Montijo
 la stazione della Linea Verde della metropolitana di Lisbona Cais do Sodré